Desirae Krawczyk și Joe Salisbury au fost campionii en-titre, dar Salisbury a ales să nu participe în acest an. Krawczyk joacă alături de Neal Skupski, dar perechea a pierdut în runda a doua în fața cuplului Caty McNally și William Blumberg.

Storm Sanders și John Peers i-au învins în finală pe Kirsten Flipkens și Édouard Roger-Vasselin cu scorul de 4–6, 6–4, [10–7] câștigând titlul la dublu mixt.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main Draw

Mixt
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022